Az Indaur elnevezés jelentheti a következőket: 
Indaur (város) – város Indiában
Indaur (kerület) – közigazgatási egység Indiában